Термаикос — греческий топоним. Может означать:

 Термаикос — залив.
 Термаикос (дим) — община Греции.